Sassor steht für:

 Sassor (Theux), Ort in Theux in Belgien
 Birgit Sassor, deutsche Fußballspielerin